Santiago Maior (Alandroal), een plaats in de Portugese gemeente Alandroal
 Santiago Maior (Beja), een plaats in de Portugese gemeente Beja
 Santiago Maior (Castelo de Vide), een plaats in de Portugese gemeente Castelo de Vide
 Santiago Maior (Santa Cruz), een plaats in de Kaapverdische gemeente Santa Cruz